Die Communauté de communes du Pays de Bitche (deutsch Gemeindeverband Bitscher Land) ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 23. November 2016 gegründet und umfasst 46 Gemeinden (Stand 1. Januar 2017). Der Verwaltungssitz  befindet sich im Ort Bitsch (frz. Bitche).

Historische Entwicklung 
Der ursprüngliche Gemeindeverband gleichen Namens (SirenCode: 200023026) entstand im Jahr 2009 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de Bitche et environs,
 Communauté de communes du Pays du Verre et du Cristal und
 Communauté de communes de Volmunster.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 fusionierte dieser Gemeindeverband mit der Communauté de communes de Rohrbach-lès-Bitche und bildete so eine Nachfolgeorganisation mit dem gleichen Namen. Trotz der Namensgleichheit handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit (SirenCode: 200069441).

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Bitche
Gegründet 2016